Иван Арсеньевич Боримский (; род. 1951) — директор сельскохозяйственного общества «Луч» Калиновского района Винницкой области. Герой Украины (2013).

Биография 
Родился 23 января 1951 года в селе Софиевка (ныне Радовка) Калиновского района Винницкой области.

После службы в Советской Армии учился в Белоцерковском сельскохозяйственном институте, который окончил в 1976 году, получив специальность агронома.

Работал в Радовке руководителем отделения, затем заместителем председателя колхоза.

С января 1980 года и по настоящее время — возглавляет сельскохозяйственное общество «Проминь» («Луч»), которое было образовано в 1993 году и находится в селе Черепашинцы Калиновского района Винницкой области Украины.

Женат, вместе с женой — Алёной Анатольевной — вырастили двух дочерей.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена Державы (24 августа 2013 года) — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии сельскохозяйственного производства, внедрение прогрессивных технологий и современных форм хозяйствования, многолетний самоотверженный труд
 Орден «За заслуги» I степени (23 августа 2011), II степени (22 июня 2007), III степени (22 августа 2003)
 Медаль «20 лет независимости Украины» (19 августа 2011)
 Медаль «25 лет независимости Украины» (19 августа 2016)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (27 января 2001)
 Награждён Почетным знаком «За заслуги перед Винничиной».

Примечания

Ссылки 
 Наука життя від Івана Боримського
 Президент Украины Виктор Янукович подписал Указы 442/2013 — 447/2013 «О присвоении звания Герой Украины»

Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»